Paul-Vaillant-Couturier est le nom de nombreuses avenues, en hommage à l'écrivain journaliste et homme politique français. En tant que fondateur du Parti communiste français, de nombreuses villes de la banlieue rouge ont une rue à son hommage.

En Île-de-France 

 Avenue Paul-Vaillant-Couturier à Arcueil.
 Avenue Paul-Vaillant-Couturier à Bobigny, portion de la route nationale 186.
 Avenue Paul-Vaillant-Couturier au Blanc-Mesnil.
 Avenue Paul-Vaillant-Couturier à La Courneuve, portion de l'historique route nationale 2.
 Avenue Paul-Vaillant-Couturier à Drancy.
 Avenue Paul-Vaillant-Couturier à Gentilly.
 Avenue Paul-Vaillant-Couturier à Paris.
 Avenue Paul-Vaillant-Couturier à Romainville.
 Avenue Paul-Vaillant-Couturier à Stains.
 Avenue Paul-Vaillant-Couturier à Saint-Denis, portion de l'historique route nationale 1
 Avenue Paul-Vaillant-Couturier à Vitry-sur-Seine.
 Avenue Paul-Vaillant-Couturier à Villejuif, et sa station de métro éponyme.

Voir aussi 
 Place Paul-Vaillant-Couturier à Issy-les-Moulineaux.
 Boulevard Paul-Vaillant-Couturier à Ivry-sur-Seine.